Пётр Фёдорович Захаров:
* Захаров, Пётр Фёдорович (1925—2017) — советский футболист и тренер.
 Захаров, Пётр Фёдорович — лейтенант, георгиевский кавалер (1856).